Dębe Małe peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dębe Małe, village du powiat de Mińsk
 Dębe Małe, village du powiat de Wołomin